Beykan Şimşek – calciatore turco
 Kenan Şimşek – ex lottatore turco
 Rıdvan Şimşek – calciatore turco